

Човґан — село в дегестані Хенеджін, в Центральному бахші, шахрестані Коміджан остану Марказі.
 Човґан — село в шахрестані Сонкнор остану Керманшах.
 Човґан — село в дегестані Гамзеглу, в Центральному бахші, шагрестані Хомейн остану Марказі.